-{M}- ima više značenja:
 M (slovo latinice)
 M (ćiriličko)
 metar